Grove heißen folgende geographische und astronomische Objekte:

 Grove Township – mehrere Verwaltungseinheiten

Städte, Gemeinden::
 Grove (Schleswig-Holstein), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Grove Sogn, Gemeinde in der Herning Kommune, Dänemark
 Grove City – mehrere Städte
Gemeindeteile:
 Grove (Rodenberg), Ortsteil der Stadt Rodenberg, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Grove (Brøndum Sogn) bei Brøndum Sogn, Skive Kommune, Dänemark
 Grove (Grove Sogn) bei Grove Sogn, Herning Kommune, Dänemark
 Grove (Buckinghamshire), Ort in England
 Grove (Dorset), Ort in England
 Grove (Kent), Ort in England
 Grove (Nottinghamshire), Ort in England
 Grove (Oxfordshire), Ort in England
 O Grove, spanisch El Grove, Galicien, Spanien
 Grove (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Grove (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Grove (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Grove (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Grove (Caroline County, Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Grove (Frederick County, Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Grove (Maine), Ort in den Vereinigten Staaten
 Grove (New Jersey), Ort in den Vereinigten Staaten
 Grove (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Grove (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten

sowie:
 Grove (Geeste), linker Nebenfluss der Geeste in Niedersachsen 
 Grove (Mondkrater), benannt nach William Grove
 Grove Mountains, Gebirge im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika

Grove ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Thomas Grove (* 1924), britischer Geograf und Klimatologe
 Andrew Grove (1936–2016), US-amerikanischer Ingenieur und Unternehmer
 Arthur Stanley Grove (1865–1942), britischer Gärtner und Lilienspezialist
 Ashley Grove (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin
 Calvin Grove (* 1962), US-amerikanischer Boxer
 Florence Crauford Grove (1838–1902), britischer Bergsteiger
 Frederick Philip Grove (1879–1948), deutsch-kanadischer Schriftsteller und Übersetzer
 Gerhard Leslie Grove (1755–1911), dänischer Schriftsteller und Historiker
 Gerd Grove (1904–1992), deutscher Kunsthandwerker und Töpfer
 George Grove (1820–1900), britischer Musikschriftsteller und Herausgeber des Standardwerkes "Grove" (siehe unten)
 Hans Herman Grove (1814–1866), dänischer Seeoffizier und Marineminister
 Henning Grove (1932–2014), dänischer Politiker, Fischereiminister
 Herbert Grove (1862–1896), englischer Tennisspieler
 Jake Grove (* 1980), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Karsten Grove, dänischer Mathematiker
 Kim Grove (1941–1997), neuseeländische Comiczeichnerin, siehe Kim Casali
 Lefty Grove (Robert Moses Grove; 1900–1975), US-amerikanischer Baseballspieler
 Lorenz Grove (??–1478), deutscher Bildhauer und Rotgießer
 Ludolf Grove († 1458), römisch-katholischer Bischof von Ösel-Wiek in Livland
 Marianne Hornung-Grove (* 1942), deutsche Verwaltungs- und Verfassungsrichterin
 Moritz Grove (* 1982), deutscher Schauspieler
 Otto von Grove (1836–1919), auch: Otto Grove und Otto Karl Ritter von Grove, deutscher Eisenbahnmaschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Richard Grove (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Tillmann Grove (* 1988), deutscher Fußballspieler
 William Grove (1811–1896), britischer Jurist und Naturwissenschaftler
 William Barry Grove (1764–1818), US-amerikanischer Politiker
 William Bywater Grove (1848–1938), englischer Mykologe

Grove, Weiteres:
 Grove Manufacturing Company, amerikanischer Baumaschinenhersteller, heute Teil von Manitowoc Company
 Grove Dictionary of Music and Musicians, Fachlexikon
 Sphärensatz von Grove-Shiohama

Siehe auch:
 The Grove
 Grover
 Growe